ар-Рази () — нисба, часть арабского имени, указывающая на происхождение из города Рей.

Известные носители:

 Абу Хатим ар-Рази (811—890) — хадисовед, хафиз.
  — исламский богослов, сын Абу Хатима ар-Рази.
 Ар-Рази (шахматист) (IX век) — один из первых известных игроков в шатрандж.
 Абу Бакр Мухаммад ар-Рази (около 865 — около 925) — персидский учёный-энциклопедист, врач, алхимик и философ.
 Абу Бакр Ахмад ибн Али ар-Рази аль-Джассас (ум. ) — ханафитский богослов.
 Абу-ль-Футух ар-Рази — персидский комментатор Корана.
 Ахмад ибн Фарис ар-Рази (ум. кон. 1004/1005) — арабский филолог, историк, богослов.
 Фахруддин ар-Рази (1149—1209) — видный представитель ашаритского калама.
  (1177—1256) — средневековый персидский суфий.
 Абу Зура Убайдуллах ар-Рази (старший) (815—816,809-810 — 878) — исламский богослов, хадисовед.
 Абу Зура Ахмад ар-Рази (средний или младший) — исламский богослов.

См. также 
 
 Рази, Луиджи